Чемпионат Литвы по бразильским шашкам среди мужчин 2008 прошёл в Вильнюсе с 29 января по 3 февраля по круговой системе. В турнире приняли участие 10 спортсменов. Чемпионом стал Андрюс Кибартас.

Ссылки 
http://lsf64.tripod.com/2008braz.htm

Спортивные соревнования в Вильнюсе
мужчин
Спорт в Литве в 2008 году
2008 год в шашках